Khor ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Khor (* 1958), singapurische Politikerin
 Martin Khor (1951–2020), malaysischer Journalist und Ökonom